Окольный город (окольный град) — часть древнерусского города, окружавшая кремль или примыкавшая к нему, часто укреплённая стенами; в Москве — это Китай-город и Белый город.
 Окольный город (Псков) — часть исторического центра города Пскова, 5-я линия укреплений Псковской крепости.
 Окольный город (Новгород) — укреплённая часть Новгорода, называвшаяся также «острогом».

Примечания